Lattanzi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lattanzi (* 1992), italienischer Schauspieler
 Claudio Lattanzi (* 1958), italienischer Regisseur
 Franco Lattanzi (1925–2008), italienischer Regisseur
 Giuseppe Lattanzi (1924–1955), italienischer Motorradrennfahrer
 Luciano Lattanzi (1925–2011), italienischer Bildhauer und Künstler
 Matt Lattanzi (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Tina Lattanzi (1902–1997), italienische Schauspielerin

Geografisches
 Île Lattanzi, Insel